Somewhere in America – cortometraggio di animazione del 1916
 Somewhere in America – film del 1917 diretto da William C. Dowlan
 Somewhere in America – titolo alternativo della serie televisiva The Jeff Foxworthy Show (1995-1997)